Dieser Artikel behandelt die sowjetische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation

Sowjetisches Aufgebot 

Hinweis: Die deutschsprachige Wikipedia bezieht sich in der Umschreibung der kyrillischen Schrift auf die vom Duden vorgegebene deutsche Transkription. Beim Verfassen von Artikeln zu den einzelnen Spielern ist es allerdings erwünscht, dass ein Redirect mit der englischen Transkription angelegt wird.

Spiele der sowjetischen Mannschaft 

1966
Sowjetunion